Die Tippeligaen 2013 war die 69. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 23. Saison unter dem Namen Tippeligaen. Sie begann am 17. März 2013 und endete am 10. November 2013.

Modus 
Die 16 Teams der Saison bestanden aus den 14 bestplatzierten Vereinen der Vorsaison und den zwei Aufsteigern Start Kristiansand und Sarpsborg 08 FF aus der Adeccoliga 2012. Sie spielten in Hin- und Rückspielen gegeneinander den Meister sowie die Absteiger aus. Der Meister nahm wie in der Vorsaison an der UEFA Champions League 2014/15 teil und der Zweit- und Drittplatzierte an der UEFA Europa League 2014/15. Die beiden Letztplatzierten stiegen direkt ab, der Drittletzte spielte in der Relegation gegen den Abstieg.

Mannschaften und deren Spielstätten 

Beim FK Haugesund waren – wie in den beiden vergangenen Spielzeiten – vom norwegischen Fußballverband aus Sicherheitsgründen nur 3.904 der 8.800 Plätze im Haugesund-Stadion zugelassen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Relegation 
Der Vierzehnte der Tippeliga 2013 bestritt zwei Relegationsspiele gegen den Sieger der Aufstiegsrunde in der zweitklassigen Adeccoliga. Der Sieger qualifizierte sich für die Tippeliga 2014.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Tippeligaen 2013 auf fotball.no (Webseite des NFF) (norwegisch)
 Die Tippeligaen 2013 auf weltfussball.de
 Tabelle und Ergebnisse auf soccerway.com

Einzelnachweise 

Eliteserien-Saison (Fußball)
Fußballsaison 2013